BSG Einheit steht für DDR-Sportvereine:
 BSG Einheit Auerbach
 BSG Einheit Crimmitschau
 BSG Einheit Eutritzsch
 BSG Einheit Greifswald
 BSG Einheit Kölleda
 BSG Einheit Ost Leipzig
 BSG Einheit Zentrum Leipzig
 BSG Einheit Malchin
 BSG Einheit Meerane
 BSG Einheit Naumburg
 BSG Einheit Reichenbach
 BSG Einheit Schwerin
 BSG Einheit Seelow
 BSG Einheit Waren
 BSG Einheit Wernigerode
 BSG Einheit Wismar